Austin Seven kan syfta på:

 Austin Seven (1909) – en encylindrig bil tillverkad 1909 av Austin Motor Company
 Austin 7 – en bil tillverkad 1922-1939 av Austin Motor Company
 den nya Austin Seven – en personbil, tillverkad av den brittiska biltillverkaren Austin mellan 1951 och 1956, se  Austin A30
 Austin Seven – en personbil som tillverkades av British Motor Corporation, se Mini

Seven